Sundapurpurhöna (Porphyrio indicus) är en nyligen urskiljd fågelart i familjen rallar inom ordningen tran- och rallfåglar.

Utseende och läte 
Sundapurpurhöna är en mycket stor (38–50 cm) rall, med stor trekantig röd näbb och röd pannsköld, kraftiga ben och långa tår. Ovansidan är svart, inklusive hjässa och huvudsidor, med purpurblå glans på manteln och grön ton på övre vingtäckarna. Undertill är den turkosgrön till himmelsblå på strupe och bröstmitt, purpurblå på halssidan och nedre delen av bröstet. Buken är svartaktigt och de undre stjärttäckarna är vita. Fågeln är mycket ljudlig och dess olika skriande och kraxande ljud kan höras under dygnets alla timmar.

Utbredning och systematik 
Sundapurpurhönan förekommer huvudsakligen i Indonesien,  på Sumatra, Java, Bali, sydöstra Borneo och sydvästra Sulawesi, men även i södra Filippinerna. Taxonet viridis med utbredning från södra Myanmar till södra Thailand, södra Kina, Malackahalvön och Indokina fördes tidigare till arten, men behandlas numera som en del av den västligare gråhuvad purpurhöna.

Artstatus 
Tidigare behandlades purpurhönekomplexet som en enda art, Porphyrio porphyrio. Nyligen utförda DNA-studier visar dock att delar av komplexet står närmare nyzeeländska arten sydötakahe (P. hochstetteri). Författarna rekommenderar att komplexet delas in i sex arter, varav sydöstasiatisk purpurhöna är en. De båda tongivande taxonomiska auktoriteterna Clements et al och IOC följer numera dessa rekommendationer, medan bland annat Birdlife International fortfarande behandlar komplexet som en enda art, purpurhöna.

Levnadssätt 
Liksom andra purpurhöns hittas sundapurpurhönan i en rad olika våtmarkstyper, som dammar, sjöar, träsk och floder, kantade av vattenlevande växter.

Status och hot 
Internationella naturvårdsunionen IUCN erkänner den inte som art, varför dess hotstatus inte bedömts.

Referenser

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Rallar
Fåglar i orientaliska regionen
Fåglar i australiska regionen